Le tournoi de tennis de Pittsburgh est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute du 7 au .

Ginny Purdy remporte le simple dames. En finale, elle bat Cláudia Monteiro, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Candy Reynolds et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pittsburgh
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Pittsburgh
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en mars 1983